Dubnica je lahko:
 Dubnica, Kosjerić (Srbija)
 Dubnica, Sjenica (Srbija)
 Dubnica, Svilajnac (Srbija)
 Dubnica, Vranje (Srbija)
 Dubnica, Bosna in Hercegovina